Бийский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах. Не следует путать с одноимённым округом, существовавшим в Российской империи.

Бийский округ был образован 9 декабря 1925 года из Бийского уезда Алтайской губернии. Центром округа был назначен город Бийск. Округ был разделён на 18 районов:

 Алтайский. Центр — село Алтайское
 Бащелакский район. Центр — село Малый Бащелак
 Бийский район. Центр — город Бийск
 Большереченский район. Центр — посёлок Троицкий
 Быстро-Истокский район. Центр — село Быстрый Исток
 Ельцовский район. Центр — село Ельцовка
 Куяганский район. Центр — село Куяган
 Михайловский. Центр — село Михайловское
 Новиковский район. Центр — село Новиково
 Смоленский. Центр — село Смоленское
 Солонешенский район. Центр — село Солонешное
 Солтонский район. Центр — село Солтон
 Сростинский район. Центр — село Сростки
 Старо-Бардинский район. Центр — село Старая Барда
 Сычёвский район. Центр — село Сычёвка
 Тогульский район. Центр — село Тогул
 Усть-Пристанский район. Центр — село Усть-Чарышская Пристань
 Яминский район. Центр — село Яминское

20 июня 1930 года Ельцовский, Куяганский, Новиковский и Сычевский районы были упразднены.

30 июля 1930 года Бийский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло примерно 743,2 тысячи человек. Из них русские — 93,0 %; украинцы — 2,3 %; мордва — 1,4 %.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР